Петер Боштјанчич (Марибор, 1. октобар 1952) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1980. || Трансфер || График
|-
| 1980. || Сплав медузе || Агент
|-
| 1982. || Расељено лице || /
|-
| 1983. || Три прилога словенској лудости || /
|-
| 1985. || Обиск (кратки филм) || /
|-
| 1986. || Примож Трубар (ТВ серија) || /
|-
| 1986. || Херетик (ТВ филм) || Себастијан Крељ
|-
| 1987. || Љубави Бланке Колак || Лацо
|-
| 1987. || живела слобода || /
|-
| 1988. || -{P.S. Post Scriptum}- || /
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Клас
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Вештачки рај || /
|-
| 1995. || Халгато || Бабич
|-
| 1995. || Радио.доц || Таксиста
|-
| 1996. || Јунаки петега разреда) (ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2014. || Живљења Томажа Кајзерја (ТВ серија)|| Карнер Партнер
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е_
|-
| 2016. || Капља на ведру (документарни филм) ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Мариборчани